Aimé es un nombre propio francés que puede hacer referencia a:

Personas 
 Aimé Bonpland, naturalista, médico y botánico francés.
 Aimé Césaire, poeta y político francés.
 Aimé Paine, cantante argentina mapuche.
 Aimé Octobre, escultor francés.
 Jules Aimé Battandier, botánico francés.
 Aimé Haegeman, deportista ecuestre belga.
 Aimé Dossche, ciclista belga.
 Aimé Millet, escultor francés.
 Aimé Jacquet, exfutbolista y exentrenador francés.
 Aimé Argand , físico y químico suizo.

Otros 
 Estadio Aimé Giral, estadio francés.
 Saint-Aimé, municipio de la provincia de Quebec en Canadá.
 Aimée, personaje de novela Corazón salvaje.

Nombres franceses